Шейла Аллен (, МФА: ,  — ) — американская актриса.

В 1974 году вышла замуж за продюсера Ирвина Аллена и позже снялась в нескольких его фильмах. После смерти мужа в 1991 году она занялась продюсированием. В 2006 году она стала продюсером фильма «Посейдон», в оригинале которого снималась в 1972 году.

Скончалась в своём доме в Малибу от лёгочного фиброза в возрасте 84 лет.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США